Op het wereldkampioenschap badminton in 2007 speelden de mannen in het enkelspel van 13 tot en met 19 augustus. Het toernooi werd gewonnen door de Chinees Lin Dan. Hij verdedigde met succes zijn titel door de winst in de finale op de Indonesiër Sony Dwi Kuncoro. De Chinees was in de achtste finale te sterk voor de Nederlander Dicky Palyama die als 15 op de plaatsingslijst stond.

Plaatsingslijst

Laatste 8

Eerste rondes

Deel 1

Deel 2

Deel 3

Deel 4

2007